Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Bento Gonçalves (persoon), een Braziliaans militair leider